Weir je lahko:

Zemljepisno ime 

 Weir, Kansas, Združene države Amerike
 Weir, Kentucky, Združene države Amerike
 Weir, Lancashire, Združeno kraljestvo
 Weir, Misisipi, Združene države Amerike
 Weir, Radžastan, Indija
 Weir, Teksas, Združene države Amerike
 Weir, Zahodna Virginija, Združene države Amerike

Priimek 
 John Ferguson Weir, ameriški umetnik
 Stephen Cyril Etterick Weir, novozelandski general in diplomat
 Walter Weir, kanadski politik
 William James Alexander Weir, avstralski vojaški pilot